Levetzow har flere betydninger:

 Levetzow (adelsslægt) – en gammel tysk-dansk adelsslægt og dens medlemmer
 et område i Gemeinde Lübow i Landkreis Nordwestmecklenburg i Mecklenburg-Vorpommern